Аеропорт Фес-Саїс ()  — аеропорт що обслуговує місто Фес, регіону Фес — Мекнес, Марокко.

Авіалінії та напрямки, січень 2021

Статистика

Пасажирообіг

Примітки 

Аеропорти Марокко